Rièzes (plaats); een deelgemeente van de gemeente Chimay in de Belgische provincie Henegouwen
Rièzes (gebied); een gebied in het uiterste zuiden van de Belgische provincie Henegouwen en het aangrenzende Namen